Коростелёв, Алексей Константинович — полковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Коростелёв, Алексей — журналист телеканала «Дождь».